Capo Tabin, promontorio leggendario nel nord del continente asiatico.
Riserva naturale di Tabin, riserva naturale in Malaysia